Rinus Gosens – calciatore e allenatore di calcio olandese
 Robin Gosens – calciatore tedesco
 Gossens – frazione svizzera